

Astronomia
 2240 Tsai – asteroide della fascia principale

Persone
 Chu Tsai-feng – ex cestista taiwanese
 Emilio Estevez Tsai – calciatore taiwanese con cittadinanza canadese
 Jolin Tsai – cantante taiwanese
 Kevin Tsai – scrittore e conduttore televisivo taiwanese
 Lauren Tsai – attrice, modella e illustratrice statunitense 
 Yu Tsai –  fotografo e direttore artistico statunitense
 Tsai Bon-hwa – cestista e allenatore di pallacanestro taiwanese
 Tsai Chin – attrice cinematografica e teatrale cinese
 Tsai Chin – cantante taiwanese
 Tsai Han-tsen – attrice taiwanese
 Tsai Ing-wen – politica taiwanese
 Tsai Ming-liang – regista e sceneggiatore malese naturalizzato taiwanese
 Tsai Pei-chen – cestista taiwanese
 Tsai Pei-ying – ex cestista taiwanese
 Tsai Yen-hung – cestista cinese
 Tsai Yuansheng – astronomo taiwanese

Altro
 Süütei tsai – bevanda tradizionale mongola